FK Sutjeska Niksic (Montenegrijns: ФК Сутјеска Никшић) is een Montenegrijnse voetbalclub uit Nikšić.

De club werd in 1927 opgericht. Nadat Montenegro zich in 2006 afscheurde van Servië werd er een eigen competitie opgericht. FK Zeta, Budućnost Podgorica en Jedinstvo Bijelo Polje speelden in de hoogste klasse van Servië en Montenegro, de overige clubs werden gerekruteerd uit lagere klassen. Sutjeska speelde wel al zeven seizoenen in de hoogste klasse van Servië en Montenegro. In 2013 en 2014 werd de club landskampioen onder leiding van coach Dragan Radojičić. In 2017 won het voor het eerst de beker. In de finale werd FK Grbalj met 1-0 verslagen.

Erelijst 
Prva Crnogorska Liga
 2013, 2014, 2018, 2019
Beker van Montenegro
Winnaar: 2017
Finalist: 2007

Eindrangschikking Joegoslavië/Servië & Montenegro 
 1991/92 - 13de
 1992/93 - 16de
 1999/00 - 5de
 2000/01 - 7de
 2001/02 - 11de
 2002/03 - 4de
 2003/04 - 8ste
 2004/05 - 15de

Eindklasseringen

In Europa 

FK Sutjeska Nikšić speelt sinds 2003 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (5x)
2013/14, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2022/23
Europa League (6x)
2009/10, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
Intertoto Cup (1x)
2003

Bekende (oud-)spelers 
De navolgende voetballers kwamen als speler van FK Sutjeska Nikšić uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Vladimir Jovović degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Sutjeska Nikšić in totaal vijf keer uit voor het Montenegrijnse nationale elftal.

Overig 

 Petar Ađanski